DFB-Pokal er en tysk fodboldturnering, der svarer til DBUs Landspokalturnering. I turneringen deltager 64 hold, alle klubber fra Bundesligaen (18) og 2. Bundesliga (18) er automatisk med i første runde. Derudover deltager de fire bedst placerede hold fra 3. Liga og 24 hold fra de lavere rækker, som har kvalificerede sig via forbundsturneringer i de 21 regionale forbund.

Den første turnering blev afholdt i 1934/1935 og blev vundet af FC Nürnberg. Med 15 sejre er det Bayern München, der har hjemført trofæet flest gange. Fra 1934-1943 hed turneringen Tschammer und Osten Pokal. Efter 2. verdenskrig skiftede den navn til det nuværende DFB-Pokal. 

I DDR spillede holdene i FDGB pokalturneringen. Efter genforeningen deltog 14 hold fra det tidligere DDR i 1991/92-sæsonen, de 10 hold som kvalicicerede sig til 1. og 2. Bundesliga, samt 4 hold der hblev fundet i en kvalificationsturnering.
Siden genforeningen er har to hold fra det tidligere DDR nåede finalen, Energie Cottbus i 1997 og 1. FC Union Berlin i 2001.

Finalen er siden 1985 blevet spillet på Det Olympiske Stadion i Berlin

Tidligere finaler

Eksterne henvisninger 

Fodbold i Tyskland
Etableret i 1934